Се́рхио де Ка́стро:
 Кастро, Серхио де (род. 1930) — чилийский экономист.
 Кастро, Серхио де (1922—2012) — французский художник аргентинского происхождения.